Okręty US Navy o nazwie USS "Impervious":
 Pierwszy "Impervious" (AM-245) miał być trałowcem, ale jego budowa została przerwana w 1944.
 Drugi USS "Impervious" (AM-449) był trałowcem. Zwodowany w 1952 i wycofany ze służby w 1991.

Impervious